Mersch kan syfta på

Luxemburg 

 Mersch (kanton) –  
 Mersch – en kommun i Canton de Mersch,